Klicka oder Klička ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Klicka (* 1981), polnische Dichterin und Redakteurin
 Josef Klička (1855–1937), tschechischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Marianne Klicka (* 1949), österreichische Politikerin
 Thomas Klicka (* 1963), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Klika
 Klick
 Klitschka